George Abbot peut désigner :
 George Abbot (1562-1633), archevêque de Canterbury ;
 George Abbot (1603-1648), écrivain britannique.